Елизавета Баварская (; 1227, Траусиц, Ландсхут — 09.10.1273, Грайфенбург, Тироль) — дочь герцога Баварского и пфальцграфа Рейнского Оттона II из рода Виттельсбахов, в замужестве — первым браком: королева Германии, королева Иерусалима, королева Сицилии, герцогиня Швабии; вторым браком: графиня Гориции и Тироля, герцогиня Каринтии и Крайны.

Биография 
Елизавета фон Виттельсбах родилась в 1227 году в замке Траусниц, в Ландсхуте. Она была старшей дочерью в семье Оттона II Светлейшего (1206—1253), герцога Баварского и пфальцграфа Рейнского из рода Виттельсбахов, и Агнессы Пфальцской (1201—1267), дочери Генриха Брауншвейгского из рода Вельфов.

1 сентября 1246 года в Вобурге её выдали замуж за Конрада Гогенштауфена, герцога Швабии и короля Иерусалима, позже - германского императора и короля Сицилии. Этот брак способствовало укреплению союза между родами Виттельсбахов и Гогенштауфенов. В 1254 году Елизавета Баварская овдовела.

Спустя четыре года после смерти первого мужа она вышла замуж во второй раз за Мейнхарда II, графа Гориции и Тироля, герцога Каринтии и Крайны.

В 1268 году в Неаполе, после поражения в битве при Тальякоццо, был обезглавлен Конрадин, её единственный сын от первого брака. В память о нём в 1272 году она основала на западе Тироля аббатство Штамс, которое поручила заботам монахов-цистерцианцев. В этом монастыре вместе с мужем Елизавета Баварская прожила последние годы жизни и была похоронена. Скончалась она 9 октября 1273 года. Майнхард II пережил жену почти на двадцать лет.

Младшая дочь Елизаветы Баварской во втором браке, Елизавета Каринтийская вышла замуж за герцога Альбрехта I Австрийского, ставшего позже королём Германии. Её старший сын Альбрехт II умер раньше отца, преемником которого стал Оттон III. После смерти последнего графом Гориции и Тироля и герцогом Каринтии стал единственный оставшийся в живых сын Елизаветы Баварской Генрих VI, король Чехии. В 1335 году согласно его завещанию он был похоронен с родителями в аббатстве Штамс.

Семья 
От двух браков Елизавета Баварская родила семерых детей.

От первого брака с Конрадом IV Германским она родила сына Конрадина (1252—1268), короля Иерусалима, короля Сицилии и герцога Швабии, последнего легитимного представителя рода Гогенштауфенов.

От второго брака с Мейнхардом II Тирольским у неё родились четыре сына и две дочери:
 Альбрехт II (ум. 1292), граф Тироля;
 Агнесса (ум. 1293), вышла замуж за Фридриха I Мейсенского;
 Елизавета (1262—1313), вышла замуж за Альбрехта I Австрийского;
 Оттон III (ок. 1265—1310), граф Гориции и Тироля, герцог Каринтии и Крайны;
 Генрих VI (ок. 1270—1335), герцог Каринтии и Крайны, граф Тироля, король Богемии;
 Людвиг (ум. 1305).

Источники 
 Miroslav Marek. A listing of descendants of the Wittelsbach family на сайте Genealogy.EU
 Elke Goez. Elisabeth von Bayern, Gemahlin Konrads IV. und Meinhardts II. von Görz-Tirol. Gesellschaft für staufische Geschichte. Göppingen, 2006. ISBN 3-929776-16-2
 Marita A. Panzer. Wittelsbacherinnen. Fürstentöchter einer europäischen Dynastie. Regensburg, 2012. ISBN 978-3-7917-2419-5

Германские королевы
История Сицилии
Королевы Сицилии
Королевы Иерусалима
Супруги монархов Италии